UFC 2: No Way Out est un événement d'arts martiaux mixtes qui a été tenu par l'Ultimate Fighting Championship (UFC) le   à la Mammoth Gardens  à Denver.

Comme pour l'UFC 1 cet événement s'est déroulé sous la forme d'un tournoi, sans catégorie de poids et sans limite de temps. Les combattants pouvaient remporter leur combat par soumission ou knockout. On a dit qu'il n'y avait aucune règle comme lors du premier UFC mais en réalité il y en avait quelques-unes, notamment pas d'attaque dans les yeux et pas de morsure. Royce Gracie remporta ce tournoi pour la seconde fois consécutive et remporta ainsi la récompense de 60 000 $ et le titre d'Ultimate Fighter.

Résultats

Match de qualification

Contrairement au précédent UFC, il s'agit d'un tournoi éliminatoire de seize combattants.

Quart de finale 

À la suite d'une blessure Francky Hamaker est remplacé par Fred Ettish.

Demi-finale

Finale
Le gagnant de la finale remportera la somme de .

Tableau des combats

Anecdotes

 Cela sera le seul tournoi avec 16 combattants de l'histoire de l'UFC
 Royce Gracie est le seul combattant dans l'histoire de l'UFC à avoir défait 4 adversaires en une soirée
 Fred Ettish remplace Frank Hamaker à la suite d'une blessure.

Références

Articles connexes 

 Liste des Champions de l'UFC
 Liste des UFC
 Combat libre

1
Événement sportif à Denver
Sport aux États-Unis en 1994
Sport en mars 1994